Anglojęzyczny i węgierskojęzyczny odpowiednik słowa „Belgia”

Inne znaczenia 
Miejscowości i jednostki administracyjne w Stanach Zjednoczonych
 Belgium – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Belgium – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
 Belgium – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
 Gmina Belgium (ang. Belgium Township) w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Gmina Belgium (ang. Belgium Town) w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
Pozostałe
 „Belgium” – utwór zespołu Bowling for Soup pochodzący z wydanego w 1998 roku albumu Rock on Honorable Ones!!